Strada nazionale 31 – Regno d'Italia
 Strada nazionale 31 – Australia
 Strada nazionale 31 – Giappone